Арба́йтер (; рабочий) — термин немецкого происхождения.

 «Арбайтер-Цайтунг» (; Рабочая газета) — название нескольких европейских газет.
 Арбайтер, Ян Добромил (Arbeiter, Jan Mikuláš Dobromil, 1794—1870) — чешский патриот.

См. также 
 Арбейтер, Арго (род. 1973) — эстонский футболист и тренер.

Примечания